Weybridge (Anglaterra), Surrey
 Weybridge (Canadà), Terranova i Labrador

 Estats Units:
 Weybridge (Geòrgia)
 '''Weybridge (Vermont)